Светско првенство у хокеју на леду 1985. је било 50. светско хокејашко првенство које се одржало од 17. априла до 3. маја 1985. у Чехословачкој - Група А, Швајцарској – Група Б и Француској - Група Ц. Такмичење је уједно представљало и 61. европско првенство за европске репрезентације.
Светско првенство је по шести пут освојила Чехословачке. Европско првенство је по 23. пут освојио Совјетски Савез.

Светско првенство Група А – Праг, Чехословачка 
У Групи А су се такмичиле осам најбољих репрезентација које су се бориле од првог до осмог места. Четири првопласиране екипе пласирале су се у финалну групу од 1-4 места, преостале четири екипе наставиле су такмичење за пласман од 5-8 места.

Први круг

Финални круг

Група од 5-8 места

Група од 1-4 места

Табела Европског првенства

Светско првенство Група Б – Фрибур, Швајцарска 
У Групи Б су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле за пласман од деветог до шеснаестог места. Првопласирана екипа је остварила пласман у Групу А а две последњепласиране екипе су испале у Групу Ц.

Светско првенство Група Ц – Француска 
У Групи Ц су се такмичиле осам репрезентација које су се бориле од седамнаестог до двадесетчетвртог места. Две првопласиране екипе оствариле су пласман у Групу Б.

Коначни пласман учесника

Спољашње везе 

 Комплетни резултати
 
 

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Чехословачкој
Хокеј на леду у Швајцарској
Хокеј на леду у Француској
Хокеј на леду у 1985.